Jaktorów (plaats), plaats in Polen
 Jaktorów (gemeente), gemeente in Polen